Csehország
 Klobouky u Brna, település a Břeclavi járásban
 Valašské Klobouky, település a Zlíni járásban